Лос Анхелитос има више значења:

 Лос Анхелитос (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Анхелитос, Лос Анхељитос (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Анхелитос (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Анхелитос (Хуарез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Анхелитос (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Анхелитос, Ел Позо (Имурис), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Анхелитос (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Анхелитос (Хаумаве), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Анхелитос, Анхелес (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Анхелитос (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Анхелитос, Гаресче (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Анхелитос (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику